Смоленский поход:
 Смоленский поход Изяслава Давыдовича — поход в Смоленское княжество зимой 1159/1160 годов Изяслава Давыдовича и половцев.
 Смоленский поход Ярослава Всеволодовича — военная экспедиция великого князя владимирского против литовцев, захвативших Смоленск.